Олімпіакос (футбольний клуб, Пірей)
Олімпіакос (футбольний клуб, Волос)
Олімпіакос (футбольний клуб, Нікосія)
Олімпіакос (футбольний клуб, Халкіда)
Олімпіакос (баскетбольний клуб)
Олімпіакос (ватерпольний клуб)
Олімпіакос (волейбольний клуб)